RTK, sigle formé des 3 lettres R T et K, peut faire référence à :
 Récepteur Tyrosine Kinase, un récepteur biochimique ;
 Real Time Kinematic, ou Cinématique temps réel, une technologie associée au GPS ;
 Radio-Télévision du Kosovo  ;
 Romance of the three kingdoms, un jeu vidéo de stratégie au tour par tour.
 , un livre célèbre parmi les personnes qui apprennent le japonais, celui-ci aide à mémoriser les caractères chinois utilisés dans la langue japonaise, ou kanji.